Covert Action bezeichnet
 englisch eine Verdeckte Operation
 Covert Action – Rauschgift tötet leise, italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1978
 Covert Action, Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Hangmen II – The Mission